El término corocha puede designar:

 Ajuga reptans, una planta de la familia Lamiaceae, también denominada búgula o consuelda media.
 Una vestidura antigua a modo de casaca, larga y amplia, cuyo nombre está probablemente emparentado con la coroza, pareciendo derivar ambas de la voz latina crocea (de color azafranado).
 La larva del pulgón de la vid, un coleóptero crisomélido dañoso a la vid.